John Gayle ist der Name folgender Personen:

* John Gayle (Politiker) (1792–1859), US-amerikanischer Politiker
 John Gayle (Fußballspieler) (* 1964), englischer Fußballspieler